Рипон ():

Топоним 
 Рипон — небольшой город в Северном Йоркшире, Англия, исторически являющийся центром Епархии Рипона и Лидса англиканской церкви.
  - город в штате Висконсин, США.

Фамилия 
 Джордж Фредерик Самуэль Робинзон Рипон (1827—1909) — британский политик, государственный деятель, дипломат, вице-король Индии.

Другое 
 Блекберн Рипон — британский разедывательный самолёт, легкий бомбардировщик и торпедоносец.